

Pseudonyme 

Kanu (1983-), Elias de Oliveira Rosa, footballeur brésilien.
Kanu (1984-), Antônio Eduardo Pereira Dos Santos, footballeur brésilien.
Kanu (1987-), Rubenilson dos Santos da Rocha, footballeur brésilien.

Patronyme

Nwankwo Kanu (1976-), footballeur nigérian.
Mohamed Kanu (1968-), footballeur sierra-léonais.

Masque 

 Kanu, masque des bagas (peuple de Guinée).

Divers 

Kenya African National Union (KANU), parti politique kényan.
Kanu, langue parlée dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu, au Congo-Kinshasa.